|
De drie betekenissen zijn etymologisch niet verwant. Het is mogelijk dat zeestraat is ontstaan uit het Spaanse estrecho of het Franse étroit (betekent nauwte) en daarbij is beïnvloed door het reeds bestaande woord straat. Ook de derde betekenis is etymologisch niet verwant. 

In andere talen bestaat een duidelijker onderscheid, bijvoorbeeld in het Engels, waar men de woorden street, een strait en een straight kent.
</small>
|}

Straat (verharde weg), een geplaveide (bestrate) weg, vooral met klinkers
Zeestraat of zee-engte, een smalle doorgang tussen twee zeeën
Straat (speelterm), een opeenvolgende reeks in een kaart- of dobbelspel afgeleid van de Engelse term Straight; zie ook Straatjeleggen